Boyds ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boyds (Alabama)
 Boyds (Maryland)
 Boyds (Washington)
 Boyds Creek (Ort) (Tennessee)
 Boyds Fork (North Carolina)
 Boyds Mill (Virginia)
 Boyds Mills (Pennsylvania)

in der Karibik:
 Boyds (St. Kitts)

Siehe auch:
 Boids
 Boyd